Roosevelt County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Roosevelt County (Montana)
 Roosevelt County (New Mexico)